Хенриетта:

 Хенриетта — город в округе Пайн, штат Миннесота, США.
 Хенриетта — тауншип в округе Хаббарт, Миннесота, США.
 Хенриетта — город в штате Техас, США.